Cameo, (hovorově „štěk“), je krátké účinkování známé osobnosti v divadelní hře, filmu či televizi. Další významy jsou uvedeny níže:

 Cameo (hudební skupina) – americká funková hudební skupina,
 Cameo (album) – studiové album anglické zpěvačky Dusty Springfieldové,
 Cameo (fotoaparát) – fotoaparát od firmy Kodak
 Cameo (jablko) – odrůda jablka,
 Camäi  -  kamej (fr.), značka mýdel a kosmetiky
 kamej, z ital. cammeo — gema, drobná reliéfní řezba v drahokamu nebo skle, její reliéf je vyvýšený (pozitivní), zatímco intaglie má reliéf zahloubený (negativní)